Gérard Philippot, né le  à Lisle-en-Barrois (Meuse) et mort le  à Montfort-l'Amaury (Yvelines), est un dirigeant d'entreprise français.

Il est diplômé de l'École polytechnique. Il est un des cofondateurs du groupe Unilog en 1968, dont il fut le président de 1992 à 2006.

Références

 
Homme d'affaires français
Élève de l'École polytechnique
Naissance en mars 1942
Naissance dans la Meuse
Décès en août 2021
Décès à Montfort-l'Amaury
Décès à 79 ans